Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Anke Huber 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Assente
 Jennifer Capriati (campionessa)

 Anke Huber (finale)
 Helena Suková (primo turno)
 Lori McNeil (secondo turno)
 Zina Garrison (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1993